Список R&B синглов № 1 в США в 2021 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 2021 года, публикуемого американским журналом Billboard, начиная с 1942 года.

История

Примечания

Литература 
 
 

Списки R&B-хитов Billboard
Чарты Billboard 2021 года
Списки хитов № 1 в США 2021 года